Штосс, Файт (около 1447—1533) — немецкий скульптор.
 Штосс — старинная азартная карточная игра. Его относят к разряду банковских игр.
 «Штосс» — неоконченная повесть Лермонтова.